El Masters de Cincinnati 2012, anomenat oficialment Western & Southern Open 2012, fou la 111a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 111a edició del torneig es va disputar entre l'11 i el 19 d'agost de 2012 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista suís Roger Federer va guanyar a Cincinnati per cinquena ocasió, el primer a aconseguir-ho en la història del torneig. A més, va aconseguir el 21è títol Masters, empatant novament amb Rafael Nadal en el primer lloc.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012